Cette page contient une liste des productions du label Entreprise.

Albums

EPs

Singles

Rééditions

Compilations

Références 

Label discographique indépendant ayant son siège en France